High Ball Me! — последний студийный альбом британской рок-группы Moose, выпущенный в 2000 году.

Об альбоме 
Песня «There’s a Place» была выпущена на очень редком сингле «Liquid Make-up» в 1993 году, за семь лет до появления альбома «High Ball Me!».

Список композиций 
 «A Starting Point» — 1:37
 «Can’t Get Enough of You» — 3:54
 «Keeping Up with You» — 4:32
 «Lily la Tigresse» — 4:52
 «Won’t Look for Love» −3:47
 «High Ball Me Baby!» — 3:00
 «The Only Man in Town» — 4:08
 «Pretend We Never Met» — 3:46
 «There’s a Place» — 4:47
 «Wonder Where I’ll Go» — 3:59
 «Twelve New Ways to Fly» — 0:33

Ссылки 
 Loik Amis. MOOSE - Highball Me! // POPnews — 02.09.2000.
 Mattias Holmberg. Från "High Ball Me!" //